

Sigle 
 DIM – Dose infettante minima

Aziende 
 Dim – azienda francese di abbigliamento

Codici 
 DIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ville, Dimbokro, Costa d'Avorio
 dim – codice ISO 639-3 della lingua dime

Geografia
 Dim – nome baschiro del fiume Dëma, nella Russia europea orientale

Musica 
 dim, posto sotto al pentagramma, indica diminuendo come transizione dinamica
 Dim  – album dei the GazettE del 2009